Ли Баотя́нь (, род.28 ноября 1946) — китайский киноактёр, лауреат кинопремий.

Биография 
Родился 28 ноября 1946 года в уезде Туншань (сейчас эти места входят в состав района Цзяван городского округа Сюйчжоу) провинции Цзянсу; его предки происходили из уезда Вэньдэн провинции Шаньдун. В 1960 году вступил в местную театральную труппу, где стал изучать амплуа комика. Во время культурной революции в течение десяти лет выступал в составе агитбригады.

В 1978 году поступил в Центральную академию драмы, по окончании стал с 1981 года там же преподавателем. Параллельно он стал сниматься в кино, и двадцать лет спустя был назван в числе лучших актёров за сто лет истории китайского кино.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Награды

Примечания 

Родившиеся в Сюйчжоу